C.S.C.
Team CSC
Computer Sciences Corporation
Ceará Sporting Club

Desambiguações de siglas